Tvångsomhändertagande kan syfta på:

 Omhändertagande – ett svenskt juridiskt begrepp som dels kan avse tillfälligt frihetsberövande av en person som är oförmögen att ta hand om sig själv
 Tvångsomhändertagande av barn – tvångsomhändertagande av unga människor i Sverige under 18 år